Collegio elettorale di Cuneo – collegio elettorale della Camera dei deputati del Regno di Sardegna
Collegio elettorale di Cuneo – collegio elettorale della Camera dei deputati del Regno d'Italia
Collegio elettorale di Cuneo – collegio elettorale della Camera dei deputati
Collegio elettorale di Cuneo  – collegio elettorale del Senato della Repubblica (1993-2005)
Collegio elettorale di Cuneo-Saluzzo – collegio elettorale del Senato della Repubblica (1948-1993)